Apterocis är ett släkte av skalbaggar. Apterocis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädsvampborrare
Apterocis